Die 1. Major League Soccer Saison begann am 6. April 1996 und endete mit dem Finalspiel der Play-offs, dem MLS Cup, am 20. Oktober 1996.

DC United konnte den Cup als erste Mannschaft gewinnen. Sie besiegten die LA Galaxy im Foxboro Stadium mit 3:2 nach Verlängerung. Das erste Spiel in der MLS bestritten DC United und San Jose Clash am 6. April. Die Kalifornier siegten mit 1:0. Erster Torschütze der neuen Liga war Eric Wynalda.

Saisonverlauf

Regular Season

Play-offs

Team-Auszeichnungen 
 MLS-Cup – DC United
 U.S. Open Cup – DC United
 MLS Supporters Shield – Tampa Bay Mutiny

Individuelle Auszeichnungen 
 Wertvollster Spieler: Carlos Valderrama, Tampa Bay Mutiny
 Torschützenkönig: Roy Lassiter, Tampa Bay Mutiny (58)
 Goldener Schuh: Roy Lassiter, Tampa Bay Mutiny (27)
 Verteidiger des Jahres: John Doyle, San Jose Clash
 Torwart des Jahres: Mark Dodd, Dallas Burn
 Anfänger des Jahres: Steve Ralston, Tampa Bay Mutiny
 Trainer des Jahres: Thomas Rongen, Tampa Bay Mutiny
 Tor des Jahres: Eric Wynalda, San Jose Clash

1996
Fußballsaison 1996